Nokia 5710 XpressAudio — телефон компанії Nokia, який розроблений HMD Global та працює на програмній платформі Series 30+. Головною особливістю цієї моделі є вбудовані в корпус повністю бездротові навушники, а також два динаміки.

Посилання 
  Архівовано
  Архівовано

5710 XpressAudio
Мобільні телефони, представлені в 2022 році
Мобільні телефони із знімною батареєю